NGR steht als Abkürzung für:

 Natal Government Railways, ehemalige Bahngesellschaft im heutigen Südafrika und eine der Vorgängerbahnen der späteren Transnet Freight Rail|South African Railways
 Nigeria als olympisches Länderkürzel 
 Niger, ITU-Ländercode
 National German Radio, Vermarkter, zuständig für die Vergabe freier Programmplätze im DAB+-Mux der Antenne Deutschland

Ngr. steht für:
 Neugroschen, eine Münze im Königreich Sachsen

NGR